Zinman ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Michailowitsch Zinman (1909–1985), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler
 David Zinman (* 1936), US-amerikanischer Dirigent
 Eric Zinman (* 1963), US-amerikanischer Pianist und Komponist im Bereich des Free Jazz und der Neuen Improvisationsmusik